Sint-Aldegundiskapel (Buggenum), een kapel in de Nederlandse gemeente Leudal
 Sint-Aldegondekapel (Pittem), een kapel in de Belgische gemeente Pittem